Tempest puede referirse a:

 Tempest (álbum de Bob Dylan), trigésimo quinto álbum de estudio del músico estadounidense Bob Dylan.
 Tempest (videojuego), videojuego arcade de 1981, desarrollado por Atari.
 Tempest (vela), una clase de embarcación a vela.
 Tempest (película), película de 1928.
 Tempest (grupo musical), grupo musical masculino surcoreano.

Además, puede hacer referencia a:

 Hawker Tempest, avión de caza británico de la Segunda Guerra Mundial.